Miejscowości w USA:
 Mount Union – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Mount Union – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon